Приз «Агрессивному гостю» учреждён редакцией киевской газеты «Комсомольское знамя» в 1966 году. Он вручался команде, набравшей в ходе чемпионата СССР по футболу наибольшее количество очков, выступая на чужих полях.

Обладатели приза

Примечания

Ссылки 

 Обладатели приза «Агрессивному гостю» 

Футбольные награды в СССР